Qiioqi Timerleq bezeichnet:
 Qiioqi Timerleq (Insel, Maniitsoq, nördlich), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qiioqi Timerleq (Insel, Maniitsoq, südlich), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland